La magistratura dei Satiri è una squadra di Tramontana del Gioco del Ponte di Pisa.

La magistratura 
 Insegna: un Satiro armato di clava e scudo che si avventa sul nemico, il tutto circondato da un gioco di fiamme rosse su fondo nero.
 Colori: rosso e nero.
 Motto: «Vecchio e Decrepito Io Sono, Ma Portami Rispetto o Ti Bastono!».
 Cotte: nere.
 Targoni: neri con triangoli e fiamma rossi.
 Confini della magistratura: tutto il quartiere di Barbaricina, San Rossore e tutto il territorio compreso tra la ferrovia Pisa-Genova e l'Aurelia.

Storia della magistratura 

 Origini: la magistratura dei Satiri discende direttamente dalla Contrada dell'"Uomo Selvatico" di epoca medievale, quando il Gioco del Ponte si chiamava "Gioco del Mazzascudo" e vedeva le due fazioni della "Gazza" e del "Gallo" contendersi non la metà del ponte come oggi, bensì il controllo della Piazza degli Anziani, ora Piazza dei Cavalieri. Agli inizi del XX secolo la magistratura aveva il nome di "Porta Nuova" dal nome della porta delle mura di Pisa che dà appunto sul quartiere. Dagli inizi degli anni '80 la magistratura ha assunto il nome definitivo di "Satiri".
 Anni 1950-1960: in questi anni la magistratura non brilla eccessivamente se non nelle ultime edizioni degli anni '60 prima della sospensione del gioco.
 Anni 1970-1980: negli anni '70 il gioco è sospeso, ma si lavora per la sua ripresa, cosa che avviene nell'anno 1982 e che vede la prima vittoria della Squadra (contro la Magistratura di Sant'Antonio) dalla ripresa del gioco. 
 Anni 1990: le sconfitte si fanno sempre più pesanti e le vittorie si limitano a tre-quattro edizioni soltanto, negli anni 1995, 1996, 1997 e 1999.
 Anni 2000 - 1° metà: il regolamento prevede 5 scontri al carrello con due squadre per parte accorpate insieme. Dopo la sconfitta patita dalla squadra nel 2000, il Comando di Tramontana, nel 2001 decide l'accorpamento tra i Satiri e i Mattaccini (dando origine ai "Matiri" dall'unione dei due nomi) che insieme vincono sia quell'anno, sia l'anno successivo, quando, stante la riduzione a 3 combattimenti e il conseguente accorpamento - a due a due - delle magistrature, rimane salda - unica in tutto il Gioco del Ponte - l'alleanza creata l'anno prima; nel 2003 i Satiri vengono accorpati alla magistratura di San Francesco e anche in questo caso la vittoria viene colta. Nel 2004 si torna a 5 combattimenti e la parte di Tramontana opta per mantenere l'accorpamento tra i Satiri e San Francesco, che si confermerà vittorioso, oltretutto portando il punto della vittoria alla Parte di Tramontana nell'ultimo combattimento.
 Anni 2000 - 2° metà, la crisi: l'anno 2005 segna una svolta nella magistratura e in tutto l'assetto del gioco. Nonostante le vittorie sul campo di battaglia la squadra si sta avviando verso un lento disfacimento che culminerà proprio quest'anno, quando i Satiri saranno definiti "squadra fantasma" poiché le cariche, il Magistrato, Il Capitano e i Combattenti non esistono più. A sfilare sono semplici figuranti con addosso i costumi delle gerarchie di magistratura. Lo stesso anno si ha assiste a vicende che portano a non disputare l'edizione in parola. Questo gravissimo fatto porterà profonde e radicali riflessioni sul gioco e sul suo futuro, anche interne alla magistratura. Le edizioni 2006 e 2007 furono edizioni di transizione: nel 2006 le squadre non esistevano più e lo scontro avveniva tra i migliori combattenti di Tramontana e Mezzogiorno. L'edizione 2007 vede di nuovo sfilare di nuovo tutte le magistrature autonomamente, Satiri inclusi, che schierano però sempre figuranti.
 Anno 2007-2008: rappresentano il periodo della svolta. Grazie alla nascita della "Fondazione Gioco del Ponte" il periodo di crisi sembra essere ormai un vecchio ricordo, specialmente in magistratura, dove nuovi giovani elementi aiutano a organizzare il riassetto della Squadra, con lo scopo di riportare la magistratura agli antichi fasti.L'anno 2008 vede il ritorno a 6 combattimenti sul Ponte, e ancora una volta l'apporto dei Satiri è fondamentale: saliti al quarto combattimento, composti totalmente da ragazzi di età inferiore a 30 anni, al pugnace comando di Roberto "Bob" Biagi, già vittorioso sul Ponte di Mezzo alla testa di San Michele (e per questo divenuto l'unico capitano ad aver vinto più di un combattimento nella stessa edizione), riescono a sconfiggere l'avversaria squadra dei Leoni e a portare il punto della vittoria alla parte di Tramontana.
 Anno 2009: grazie all'apporto fondamentale di un gruppo di ragazzi quasi del tutto nuovi nel Gioco del Ponte, integrati da un manipolo di "vecchie volpi" (per la maggior parte ex combattenti della "sorella maggiore" San Michele) al comando di un capitano esperto come Massimo Brogi, rimessosi in Gioco dopo anni di assenza dalla manifestazione, in meno di due mesi (a differenza degli altri anni, in cui si inizia solitamente a Gennaio, i primi allenamenti verranno svolti alla fine del mese di Marzo 2009) riescono a compiere un piccolo miracolo conquistando la quarta posizione nella gerarchia di forze della parte di Tramontana, superando, alle prove generali, la magistratura di Calci in 3'34" e sfiorando di un soffio la vittoria sul Ponte, che va all'avversaria magistratura dei Dragoni dopo un combattimento di ben 9'32" (combattimento che risulterà il più lungo di tutta l'edizione 2009.

Collegamenti esterni 
 

Gioco del Ponte